Bull Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bull Butte (Arizona)
 Bull Butte (Montana)
 Bull Butte (Hettinger County, North Dakota)
 Bull Butte (McKenzie County, North Dakota)
 Bull Butte (Williams County, North Dakota)